Те́мниковский уе́зд — административная единица в Тамбовской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая с XVI века по 1925 год. Уездный город — Темников.

География 
Уезд был расположен на севере Тамбовской губернии, граничил с Нижегородской губернией на севере и Пензенской — на востоке. По площади уезд занимал территорию в 4701,0 вёрст² .

История 
Уезд был образован в XVI веке. В 1779 году вошёл в состав Тамбовского наместничества (с 1796 года — Тамбовской губернии).

Согласно постановлению ВЦИК от 4 января 1923 Темниковский уезд вошёл в состав Пензенской губернии (часть территории уезда была передана Нижегородской и Рязанской губерниям).

16 марта 1925 года декретом ВЦИК Темниковский уезд был упразднён, его территория включена в Краснослободский уезд.

Население 
Население уезда в 1896 году 141 693 чел.

По переписи 1897 года в уезде было 138 350 жителей (65 310 мужчин и 73 040 женщин). В г. Темников — 5399 чел.

Населённые пункты 
В 1893 году в состав уезда входило 277 населённых пунктов, наибольшие из них:

 г. Темников — 7033 чел.;
 г. Кадом — 7393 чел.;
 с. Ермишь — 5318 чел.;
 с. Атюрьево — 4209 чел.;
 с. Вознесенский завод — 3827 чел.;
 с. Теньгушево — 3076 чел.;
 с. Матызлеи — 2272 чел.;
 с. Шокша — 2547 чел.;
 с. Жегалово — 2122 чел.;
 с. Мердуш — 1942 чел.;
 с. Спасское Раменье — 1875 чел.;
 с. Кишалы — 1780 чел.;

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 24 волости:

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Темниковского уезда

Уезды Тамбовской губернии